Osoby o tym nazwisku:
 Emilie Turunen – duńska polityk
 Hannu Turunen – fiński piłkarz 
 Olavi Turunen – fiński żużlowiec
 Tarja Turunen – fińska piosenkarka